Mongua kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Mongua (ort), Boyacá, 
 Mongua (kommun), Boyacá,